Menno bezeichnet:

 Menno (Vorname), ein männlicher Vorname
 Menno (Paraguay), Kolonie in Paraguay
 Menno (South Dakota), Ortschaft im Hutchinson County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Menno Township
 Meno